Julia Clary (en francés: Julie Clary) (Marsella, Francia; 26 de diciembre de 1771 - Florencia, Toscana; 7 de abril de 1845) fue esposa de José I Bonaparte, por lo tanto reina consorte de España (1808-1813), de Nápoles (1806-1808) y princesa imperial francesa. Julia Clary era hija de un comerciante de sedas, pero de él descienden hoy seis casas reales europeas.

Biografía 

Julia Clary fue hija de François Clary, un rico comerciante de sedas de Marsella (1725-1794) y de su segunda esposa, Françoise Rose Somis (1737-1815), además de hermana mayor de Désirée Clary, quien llegaría a ser reina de Suecia y Noruega.

Julia nació en la mansión familiar del número 70 de la calle Roma, un barrio elegante de Marsella. Siempre tuvo una actitud protectora con su hermana Désirée, a la que aventajaba en seis años de edad.

Con el estallido de la revolución en 1789 los Clary pasaron por momentos de gran inseguridad. Los revolucionarios arrestaron a su padre y a su hermano François. El padre, enfermo, regresó a casa a morir.

Contrajo matrimonio con José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, el 1 de agosto de 1794 en Cuges-les-Pins (Provenza-Alpes-Costa Azul). El matrimonio tuvo tres hijas:

 Julia Josefina Bonaparte (1796).
 Zenaida Leticia Julia Bonaparte (1801-1854), casada con Carlos Luciano Bonaparte (1803-1857).
 Carlota Napoleona Bonaparte (1802-1839), casada con Luis Napoleón Bonaparte (1804-1831), rey de Holanda durante 1810.

Julia Clary no estuvo nunca en España, debido a que durante el reinado de su marido permaneció en París defendiendo los intereses de aquel. En España fue apodada como la «Reina ausente». Además, no tenía origen principesco, caso insólito hasta este momento.

Ancestros

Véase también 
José I Bonaparte
Carlota Napoleón Bonaparte
Luciano Bonaparte

Referencias

Bibliografía 
 Rubio, María José (2009); Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz. Madrid, Ed. La Esfera de los Libros.
 Balansó, Juan (1991); Julia Bonaparte, reina de España. Barcelona, Ed. Planeta.

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Julia Bonaparte
 Genmarenostrum

 Juicio de Napoleón sobre Julia Clary en Wikisource en español.

Reinas consortes de España del siglo XIX
Italia bajo dominio extranjero
Casa de Bonaparte
Nacidos en Marsella
Fallecidos en Florencia